«Когда́ не вы́шло у зме́я» — научно-фантастический рассказ французского писателя Пьера Буля.

Сюжет 
Действие рассказа происходит на одной из планет, сотворённых Создателем. На этой планете, созданной такой же, как и три миллиарда планет до этого, Создатель сотворил огромный сад с Запретным деревом. Все было задумано Творцом с таким расчетом, чтобы мужчина и женщина не прилагали ни малейших усилий, чтобы сорвать плоды с него. Змей хочет соблазнить женщину, чтобы та отведала плодов с запретного дерева. Но женщина с мужчиной оказались послушными на той планете, и кушают любые фрукты, кроме плодов, растущих на древе познания добра и зла ввиду запрета Бога. Мудрый Змей уже сыграл эту роль на трех миллиардах планет, созданных во Вселенной, но в этот раз он столкнулся с тяжелым случаем. Создалась критическая ситуация…

Главные персонажи 
 Женщина — аналог библейской Евы, отказывается изначально от вкушения плодов с Дерева познания добра и зла, чем ставит под угрозу существования не только планеты, на которой она была сотворена, но и всех остальных, ранее сотворённых планет, ввиду своего физического бессмертия, в итоге, соблазнённая Богом-сыном, всё-таки совершает Первородный грех;
 Мужчина — аналог библейского Адама, также отказывается отведать плоды с Запретного дерева;
 Змей — аналог библейского Змея-искусителя, тщетно пытается соблазнить мужчину и женщину, сначала в облике змеи́, затем в образе раненого павлина с дивным оперением, затем в образе других животных, деревьев, цветков и даже ручья;
 Господь — аналог библейского Бога-отца, настаивал на необходимости совершения женщиной первородного греха, даже, возможно, под воздействием обмана и силы;
 Великий Ординатор, Омега — вероятно аналог библейского Святого Духа, также тщетно пытается соблазнить людей (в его случае — мужчину) на совершение первородного греха с помощью доводов логики, несколько раз просчитывал и пересчитывал катастрофические последствия отказа людей от совершения первородного греха;
 Бог-сын — аналог библейского Иисуса Христа, Спасителя. В конечном итоге соблазнить людей на совершение ими первородного греха было поручено ему. Превратившись в юношу сверхъестественной красоты, он спустился в дивный сад. На собственном примере он убедил женщину отведать плодов с Дерева познания добра и зла. Таким образом, на непокорной планете восстановился порядок, и все пошло точно по заранее намеченному плану. То есть Бог-сын выступил в роли змея - искусителя людей, в аналог, провалившему свою миссию, настоящему змею.

Издания 
Рассказ издаётся редко, в составе сборников фантастических произведений:
 1970 год — сборник «Quia absurdum»;
 1973 год — «Библиотека современной фантастики», том 25. Антология;
 1989 год — «Чего стоят крылья»;
 1991 год — «Театр теней. Зарубежная фантастика»;
 1992 год — «Сатанинская сила».

Примечания

Ссылки 
 «Когда не вышло у змея»

См. также 
 Библиотека современной фантастики

Фантастические рассказы
Рассказы на французском языке